Krafczyk ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Krafczyk (* 1997), deutsche Fußballspielerin
 Christina Krafczyk (* 1965), deutsche Architektin und Denkmalpflegerin
 Dieter Krafczyk (1941–2016), deutscher Fußballspieler
 Manfred Krafczyk (* 1965), deutscher Physiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Krawczyk